Abra (embarcació), embarcació tradicional de l'emirat de Dubai
 Província d'Abra, província de les Filipines
 Abra, un Pokémon de tipus psíquic